Перша сіяна Мартіна Навратілова виграла змагання в одиночному розряді серед жінок в рамках Відкритого чемпіонату Австралії 1983, у фіналі перемігши дев'яту сіяну Кеті Джордан з рахунком 6–2, 7–6(7–5). Це був для неї 8-й титул турнірів Великого шолома і друга перемога на Відкритому чемпіонаті Австралії після 1981 року. Таким чином вона покращила свій річний результат виступів до 86-ти перемог проти однієї поразки. Той турнір став першим Відкритим чемпіонатом Австралії, на якому Штеффі Граф зіграла в основній сітці, і останньою участю в основній сітці турнірів Великого шолома для Біллі Джин Кінг.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Мартіна Навратілова — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (Champion)
  Сільвія Ганіка (чвертьфіналіст)
  Пем Шрайвер (півфіналіст)
  Венді Тернбулл (чвертьфіналіст)
  Гана Мандлікова (2 коло)
  Зіна Гаррісон (півфіналіст)
  Біллі Джин Кінг (2 коло)
  Джо Дьюрі (чвертьфіналіст)
  Кеті Джордан (фіналіст)
  Кеті Ріналді (1 коло)
  Ева Пфафф (3 коло)
  Карлінг Бассетт (чвертьфіналіст)
  Клаудія Коде-Кільш (3 коло)
  Барбара Поттер (3 коло)
  Гелена Сукова (3 коло)
  Розалін Феербенк (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Earlier rounds

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
1983 в австралійському спорті
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983